Volanen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1921-1999), actrice finlandaise
 (né en 1971), acteur et scénariste finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois